Mužská čtyřhra Rakuten Japan Open Tennis Championships 2022 probíhala v první polovině října 2022. Do deblové soutěže tokijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. V letech 2020 a 2021 se nekonal pro pandemii covidu-19. Obhájci titulu z roku 2019, Francouzi Nicolas Mahut a Édouard Roger-Vasselin, do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal americko-brazilský pár Mackenzie McDonald a Marcelo Melo, který ve finále zdolal třetí nasazenou, brazilsko-španělskou dvojici Rafael Matos a David Vega Hernández. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali premiérovou společnou trofej. 39letý Melo na okruhu ATP Tour vybojoval třicátý šestý deblový titul, první od sezóny 2020, v jubilejním sedmdesátém kariérním finále. V Tokiu již triumfoval v roce 2015, při své poslední předchozí účasti na turnaji. Pro 27letého McDonalda to bylo vůbec první turnajové vítězství v této úrovni tenisu.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2022
ATP Tour 2022